Вуосаари может означать:

  — холм.
 Вуосаари (район) — район Хельсинки.
 Вуосаари (станция метро) — станция метро.
  — мост.
  — порт.
  — верфь.
  — футбольный стадион.